Szkarłatkowate, alkiermesowate (Phytolaccaceae) – rodzina roślin należąca do rzędu goździkowców (Caryophyllales). Należą do niej w ujęciu systemu APG IV z 2016 roku 4 rodzaje z 32 gatunkami. Wcześniej do rodziny zaliczano 12 do 17 rodzajów. Rośliny te zamieszkują głównie kraje tropikalne i subtropikalne. Najbardziej zróżnicowane są w Ameryce Środkowej i południowej Afryce.

Morfologia 

 Pokrój Rośliny zielne, pnącza i drzewa.
 Kwiaty Obupłciowe, zebrane w grona lub wierzchotki. Kwiaty bez płatków, okwiat tworzą 4 lub 5 działek. Pręcików jest od 5 do 30. Słupkowie apokarpiczne tworzy od 3 do 17 wolnych słupków, każdy powstający z jednego owocolistka. 
 Owoce Jagody u Phytolaccoideae i niełupka u Agdestidoideae.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina siostrzana dla Sarcobataceae. W systemie APG IV z 2016 wyodrębniono z niej 9 rodzajów (m.in. Petiveria, Rivina i Trichostigma) w odrębną rodzinę Petiveriaceae. 

 Pozycja w systemie Reveala (1994-1999)
Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch., podklasa goździkowe Takht, nadrząd Caryophyllanae Takht., rząd goździkowce (Caryophyllales Perleb), podrząd Phytolaccineae Engl., rodzina szkarłatkowate Phytolaccaceae (R. Br. in Tuckey). 

 Podział rodziny i wykaz rodzajów

podrodzina Agdestidoideae Nowicke
 Agdestis Moc. & Sessé ex DC.

podrodzina Phytolaccoideae Arnott
 Anisomeria D.Don
 Ercilla A.Juss.
 Phytolacca L. – szkarłatka

Przypisy